Oppenheim puede referirse a:
 Oppenheim (Alemania): ciudad en el distrito Maguncia-Bingen, Renania-Palatinado.
 Oppenheim (Nueva York): ciudad en el condado de Fulton.

Personas 

 Adolph Leo Oppenheim (1904-1974): asiriólogo.
 Alan Victor Oppenheim (n. 1937): profesor de Ing. Eléctrica en el MIT y autor.
 Dennis Oppenheim (n. 1938): artista conceptual estadounidense, artista de performance, escultor, fotógrafo. 
 Edward Phillips Oppenheim (1866-1946): novelista inglés.
 Jill Arlyn Oppenheim (n. 1940): actriz estadounidense conocida como Jill St. John.
 Meret Oppenheim (1913-1985): artista, lírico suizo.
 Moritz Daniel Oppenheim (1800-1882): pintor alemán.
 Samuel Oppenheim (1857-1928): astrónomo austríaco.

Autor de nombre científico 

 Oppenheim - Leo Paul Oppenheim 1863-1934